Бикетов — русская фамилия. Известные носители:

 Бикетов, Алексей Филиппович (1927—1980) — бригадир проходчиков ОШПУ, Герой Социалистического Труда. 
 Бикетов, Иван Владимирович (1915—1958) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Бикетов, Михаил Филиппович (1923-2002) — стрелок Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Полный кавалер ордена Славы.